Mojano ima više značenja:
 Mojano
 Mojano (Imperija)
 Mojano (Napulj)
 Mojano (Peruđa)